Чи — китайская фамилия (клан), буквальное значение водоём, пруд. Произношение ближе к «чы» .
 Чи Ю — в китайской мифологии великан-колдун, оспаривавший власть над миром у Небесного владыки Хуан-ди.

Известные Чи 
 Чи Ён Джу — корейский боксёр наилегчайших весовых категорий
 Чи Дон Вон — южнокорейский футболист, нападающий клуба «Аугсбург» и сборной Южной Кореи.
 Чи Ин Джин — южнокорейский боксёр-профессионал, выступающий в полулёгкой (Featherweight) весовой категории.
 Чи Ли (, р. 1957), уроженка города Сяньтао провинции Хубэй — современная китайская писательница.
 Чи Хаотянь (, р. 1929) — военный и политический деятель Китая, министр обороны КНР в 1993—2003.
 Чи Хун Мин— южнокорейский тяжелоатлет, участник Олимпийских игр 2008 и 2012 года в категории до 62 кг.
 
 Чи Чжуцзэ — святой Римско-Католической Церкви, катехумен, мученик.
 Чи Юн Нам — северокорейский футболист, защитник и полузащитник клуба «25 апреля» и сборной КНДР.

См. также 
 Сто фамилий

Китайские фамилии